

Patronyme 

 Camille Le Senne (1851-1931), critique français ;
 Charles Le Senne (1848-1901), avocat et homme politique français, frère de Camille ;
 Eugène-Stanislas Le Senne (1866-1937), évêque de Beauvais.
 René Le Senne (1882-1954), philosophe français.